Denis Robin peut désigner :
Denis Robin (1962), haut-fonctionnaire français,
Denis Robin (1979), coureur cycliste français